Faymonville steht für:

 Faymonville (Weismes) ist ein Ort in der belgischen Provinz Lüttich 
 einen Familiennamen:
 Karl Faymonville, deutscher Kunsthistoriker
 Faymonville Gruppe,  einen belgischen Hersteller von Spezial- und Schwerlastanhängern für LKW
 eine Firma, die Reisemobile auf sparsame LED-Beleuchtung umbaut